Eusurculus är ett släkte av fiskar. Eusurculus ingår i familjen Bythitidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormfiskartade fiskar
Eusurculus